Zossen ist der Name oder die Bezeichnung von:

 Zossen, Stadt im Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg
 Zossen (Wünschendorf), Ortsteil der Gemeinde Wünschendorf/Elster, Landkreis Greiz, Thüringen
 Zossen, deutscher Name der Gemeinde Sosnová, Tschechien

 Zossen, umgangssprachlich für Hauspferd